

Geografia
 Ca' Bianca – frazione di Chioggia, nella città metropolitana di Venezia
 Ca' Bianca – frazione di Boara Pisani, in provincia di Padova
 Cabianca – frazione di Camposanto, nella città metropolitana di Bologna
 Ca' Bianca – frazione di San Polo d'Enza

Edifici
 Basilica Ca' Bianca – una chiesa di Ravenna
 Antico edificio del Castello di Villar Dora